

События 
 Ок. 700 — Каган Болгарии Тервель.
 Тунгусские племена мохэ, а также когурёсцы, создают государство Бохай.

Родились 
Дагоберт III, франкский король.
.

Абу́ Хани́фа ан-Нума́н ибн Са́бит аль-Ку́фи — исламский богослов, факих и мухаддис, основатель и эпоним одной из четырёх суннитских правоведческих школ — ханафитского мазхаба.
5 сентября 699 г. от Рождества Христова, Эль-Куфа, Ирак
Прозвище: Имам аль-Азам (Величайший из имамов)
Профессия, род деятельности: факих, торговец.

Скончались 
Клавдий (Клод; фр. Claude; умер в 699) — архиепископ Безансонский (685—692); святой (день памяти — 6 июня).

См. также